Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1971/72 zum 39. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Im Hinspiel vor 12.000 Zuschauern am Wiener Sportclub-Platz setzte sich der Wiener Sport-Club gegen den SK Rapid Wien mit 2:1 (0:1) durch. Das Rückspiel vor 14.000 Besuchern auf der Hütteldorfer Pfarrwiese brachte in der regulären Spielzeit ein 2:1 (0:1). Somit ging das Spiel in die Verlängerung, in der sich die Grün-Weißen dank des entscheidenden Treffers von Bernd Lorenz letztlich mit 3:1 durchsetzten. Es war dies der achte Cupsieg des SK Rapid Wien. Titelverteidiger FK Austria Wien scheiterte im Viertelfinale am First Vienna FC.

1. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1971/72 (abgerufen am 8. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1971/72 (abgerufen am 8. Oktober 2016)

1971
Fußballsaison 1971/72